El término Panteón Nacional puede referirse a:

 El Panteón Nacional de Nicaragua;
 El Panteón Nacional de Portugal;
 El Panteón Nacional de la República Dominicana:
 El Panteón Nacional de Venezuela;